Mogolrijk, een historisch rijk in India
 Grootmogol, de heerser van het Mogolrijk
 Mogul (sport), een bepaalde vorm van skiën
 Project Mogul, een Amerikaanse militaire operatie om Russische testen met atoombommen te detecteren
 Mogol (dichter), pseudoniem van Italiaans tekstschrijver Giulio Rapetti
 Filmmogol, grootheid in de wereld van de film
 Grão Mogol (doorverwijspagina), regio en gemeente in Brazilië
 Moghol (volk), een volk in Centraal-Azië
 Moghol (taal), de taal van het Moghol-volk
 Mughal (volk), een huidig volk in Pakistan, India en Bangladesh

Zie ook
 Moghulistan, een rijk in Centraal-Azië